Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Monte-Carlo Rolex Masters 2015 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo devět tenistů, z toho sedm po výhrách ve dvou kvalifikačních kolech a dva jako šťastní poražení. Obhájcem titulu byl švýcarský tenista Stan Wawrinka, kterého ve třetím kole vyřadil Bulhar Grigor Dimitrov.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve finále zdolal českou turnajovou šestku Tomáše Berdycha po třísetovém průběhu 7–5, 4–6 a 6–3. Srbský tenista se tak stal prvním mužem, jenž dokázal v jediné sezóně vyhrát tři úvodní Mastersy roku. Celkově si v této „mistrovské sérii“ připsal 23. trofej, a současně čtvrtou v řadě. V rámci okruhu ATP Tour se jednalo o padesátý druhý singlový titul.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti 
{{Sloupce|2|
  Diego Schwartzman
  Denis Kudla
  Norbert Gombos
  Albert Ramos-Viñolas
  Andrej Kuzněcov
  Édouard Roger-Vasselin
  Benoît Paire
}}

 Šťastní poražení 
  Robin Haase
 ''' Jan-Lennard Struff

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2015
ATP World Tour 2015